El Paso County kan syfta på flera olika countyn i USA

 El Paso County, Colorado 
 El Paso County, Texas

Se även 
 El Paso